Генерал-капитан — начиная с XIV столетия высший воинский чин во многих армиях Европы.

Наиболее распространённым это звание было в XVI—XVII столетиях и сохранялось вплоть до наполеоновских войн, после которых сохранилось лишь в Испании и её колониях.

История 
Впервые этот чин встречается в Венеции с 1370 года, где генерал-капитан был командующим флотом республики (вплоть до конца XVIII века).

В Англии этот чин был введён в 1513 году для Екатерины Арагонской, впервые был пожалован в 1520-х годах (командующий армией). Последним генерал-капитаном Англии был во времена Ганноверской династии принц Фредерик, герцог Йорка и Олбени (в 1799—1809).
С 1787 года звание генерал-капитана является частью титулатуры губернаторов Нового Южного Уэльса (в Австралии). В 1791 году титул генерал-капитаном был у главы республики Вермонт. Чин генерала-капитана присваивался также до середины XIX века королям Англии, представляя их таким образом верховными главнокомандующими вооружёнными силами страны. Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II с 1 июня 1953 генерал-капитан Королевской морской пехоты (вышел в отставку 19 декабря 2017 года; его преемником на этом посту официально назначен принц Гарри).

В Испании чин генерал-капитана впервые появляется в середине XV века и применяется как в армии, так и на флоте. Был высшим в испанской военной иерархии на протяжении XVII — начала XVIII столетий. В территориальных подразделениях испанской армии этот чин сохранялся вплоть до 1980-х годов. Во время Испанской республики был отменён, восстановлен Франсиско Франко в 1938 году.

Звание генерал использовалось в армиях Боливии и Чили.

Во Франции в XVI—XVIII веках генерал-капитан  занимал промежуточное положение между чинами генерал-лейтенант и Маршал Франции. Начиная с 1508 года этот чин возглавляет сухопутные вооружённые силы Португалии (до 1762, когда заменился званием генерал-маршал). В XVII—XVIII столетиях генерал-капитан возглавляет также и португальский военный флот.

Звание генерал-капитан () встречалось также в армиях Баварии (где это был командир королевской гвардии), Нидерландов и других стран.

Носители 
Среди прочих чин генерал-капитана носили следующие исторические личности:
 Алмейда и Альбукерке, Каэтано Александр де — португальский колониальный администратор, военный и государственный деятель.
 Эрнан Кортес — завоеватель Мексики
 Франсиско Писарро — завоеватель Империи инков. Захватил самую крупную военную добычу в мировой истории
 Мориц Оранский (1567—1625), штатгальтер Голландии, Зеландии, Утрехта, Гельдерна и Оверэйсела, а также генерал-капитан сухопутных воинских сил и флота Соединённых провинций (Нидерландов)
 Чезаре Борджиа
 Кристоф фон Дона (1583—1637), граф, штатгальтер и генерал-капитана княжества Оранж
 Оливер Кромвель, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.
 Джон Черчилль, герцог Мальборо, выдающийся английский полководец, герцог Мальборо
 Джеймс Батлер, 2-й герцог Ормонд
 Карл, герцог Тешенский (1771—1847), губернатор Австрийских Нидерландов и генерал-капитан
 Пал Кинижи — венгерский полководец XV века, граф Темешский и генерал-капитан Нижней Венгрии
 Алехандро О’Рейли, губернатор испанской колонии Луизиана
 Бернардо о’Хиггинс, первый Верховный правитель независимого Чили, маршал Перу
 Августо Пиночет, президент Чили
 Франсиско Франко (с 1938), каудильо Испании
 Хуан Карлос I (с 1975), король Испании
 Филипп VI (с 2017), король Испании
 Хосе Франсиско де Сан-Мартин и Маторрас (1778—1850) — один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке 1810—1826, национальный герой Аргентины. Возглавлял первое правительство Перу
 Бернардино де ла Тринидад Гонсалес Ривадавия и Ривадавия — первый президент Аргентины с 8 февраля 1826 по 9 августа 1827 года
 Хуан Хосе де Вертис-и-Сальседо, вице-король Вице-королевства Рио-де-Ла-Плата.
 Франсиско де Монтехо Младший, конкистадор, губернатор Юкатана.

Художественная литература 
 В эпопее Дж. Р. Толкина «Властелин колец» Боромир носил звание генерал-капитана Гондора.

См.также 
 Генералиссимус
 Верховный главнокомандующий

Примечания 

Воинские звания по алфавиту